Малая Александровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Малая Александровка — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Малая Александровка — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Малая Александровка — деревня в Воловском районе Тульской области.

Украина 
 Малая Александровка — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Малая Александровка — село в Подольском районе Одесской области.
 Малая Александровка — село в Великоалександровском районе Херсонской области.

См. также 
 Александровка